Tellaro – frazione del comune italiano di Lerici
 Tellaro – fiume italiano che scorre tra le provincie di Ragusa e Siracusa
 Villa del Tellaro – edificio nei pressi di Noto, residenza della tarda età imperiale romana